Le terme Nicette constitue un prénom féminin et un nom de famille, d’origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Léonore Nicette De Kalb (1811-1899), fille du major-général Johann de Kalb, mariée le  à Milon-la-Chapelle avec Raymond de Vandiere de Vitrac d'Abzac, Famille d'Abzac.
Nicette Bruno, actrice brésilienne de télévision.

Personnages
Nicette, dans la reprise en 1871 de Le Pré aux clercs de Ferdinand Hérold.

Toponymes
Lac Nicette, plan d’eau traversé par la rivière Nicette (versant de la rivière du Sault aux Cochons), dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec, Canada.
Rivière Nicette, un affluent de la rivière du Sault aux Cochons, coulant dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec, Canada.

Publications
Nicette et Milou (1901) : La petite Nicette, écrit en "août et " paru dans le N° de  de la Revue de Paris (livraison du ). Le grand Milou fut écrit en novembre et ". Les deux nouvelles sont réunies sous le titre "Nicette et Milou chez Calmann-Lévy en 1901.
Nicette se marie, 1937.